Smíšená čtyřhra US Open 2017 probíhala v první polovině září 2017. Do smíšené soutěže newyorského tenisového grandslamu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl německo-chorvatský pár Laura Siegemundová a Mate Pavić, jehož členové nestartovali společně. Siegemundová se turnaje neúčastnila pro dlouhodobé zranění. Na květnovém Nürnberger Versicherungscupu 2017 si přetrhla přední zkřížený vaz v pravém kolenu. Spoluhráčem Paviće se stala Slovinka Andreja Klepačová, s níž skončil v úvodním kole na raketách Alicje Rosolské se Santiagem Gonzálezem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený švýcarsko-britský pár Martina Hingisová a Jamie Murray, který ve finále zdolal třetí nasazenou dvojici Čan Chao-čching a Michaela Venuse. Po dvousetovém průběhu 6–1 a 4–6 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–8]. Oba šampioni získali druhou společnou grandslamovou trofej.

Hingisová vybojovala sedmý titul ze smíšené čtyřhry a ve finále drží stoprocentní úspěšnost. Pro Murrayho to bylo třetí vítězství v této kategorii, když poprvé triumfoval již před deseti lety s Jelenou Jankovićovou ve Wimbledonu 2007 a v předchozí části sezóny právě s Hingisovou rovněž ve Wimbledonu.

Vítězové si do žebříčku ATP a WTA nepřipsali žádné body a rozdělili si částku 150 000 dolarů, stejně jako v předchozích letech.

Nasazené páry 
  Martina Hingisová /  Jamie Murray (vítězové)
  Sania Mirzaová /  Ivan Dodig (1. kolo)
  Čan Chao-čching /  Michael Venus (finále)
  Tímea Babosová /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Casey Dellacquová /  Rajeev Ram (1. kolo)
  Andrea Hlaváčková /  Édouard Roger-Vasselin (1. kolo)
  Gabriela Dabrowská /  Rohan Bopanna (čtvrtfinále)
  Lucie Hradecká /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

US Open 2017